Hawksworth kan som auktorsförkortning betyda:

 David Leslie Hawksworth
 Frank Goode Hawksworth

Robotskapade auktorsförkortningar